Raskrižje je lahko:
 Raskrižje Tihovo (Hrvaška)
 Raskrižje (Hrvaška)